

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 André Antoine Pierre Le Gentil (1725-1800), religieux français
 Guillaume Le Gentil, (1725-1792), astronome français
 Georges Le Gentil, (1875-1953), universitaire français, romaniste et hispaniste
 Jean-Philippe-Gui Le Gentil Paroy (1750-1824), peintre français
 Pierre Le Gentil, (1906-1989), universitaire français, linguiste, romaniste et médiéviste, fils du précédent
 Tanguy Le Gentil de Rosmorduc (1892-1977), général français.

Astronomie
 Le Gentil est un cratère lunaire situé dans la partie sud-ouest de la face visible de la Lune

Homonymie
Homonymie de patronyme